Somers kan syfta på följande platser:

Australien 

 Somers (del av en befolkad plats), Victoria,

USA 

 Somers, ort, Connecticut, Tolland County, 
 Somers (ort i USA, Iowa), Calhoun County, 
 Somers (ort i USA, Wisconsin), Kenosha County, 
 Somers (ort i USA, Montana), Flathead County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar